Bello Horizonte kan syfta på följande:
 Bello Horizonte, Mexiko, ort i Meiko
 Belo Horizonte, delstatshuvudstad, Minas Gerais, Brasilien